

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Mieronice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz 
 Mieronice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław